Фёдор Иванович Герцог (1785—1853) — русский , доктор медицины и хирургии; главный врач Больницы Всех Скорбящих Радости (1832—1853); .

Биография 
Родился в 1785 году. Получив медицинское образование, посвятил себя психиатрии и в 1818 году обустроил в Москве «больницу для душевнобольных», которая функционировала до 1825 года.

С 1826 по 1832 годы Ф. И. Герцог занимал должность присутствующего в Московской медицинской конторе.

В 1828 (по другим данным в 1830) году психиатрическое отделение Обуховской больницы было переведено из черты города Санкт-Петербурга на Петергофскую дорогу в бывшее имение князя Павла Петровича Щербатова и получило новое название Больница Всех Скорбящих Радости. В 1832 году Фёдор Иванович Герцог был утверждён на должность главного врача этого лечебного заведения, как человек уже имевший опыт организации психиатрических учреждений, и вскоре, согласно отзывам современников, «поставил её наряду с образцовыми европейскими учреждениями».

Помимо этого, он состоял членом Медицинского совета Министерства внутренних дел Российской империи.

Умер  года.

Оставил после себя ряд трудов по психиатрии, среди которых, в частности, были изданы: «Опыт изложения законов о помешанных» (в отчете Больницы Всех Скорбящих за 1840—1845 годы), «Исследование о сумасшедших» («Отечественные записки» 1846 год, Т. 49) и «Очерки психиатрии» (Санкт-Петербург, 1853 год).

Его сын Павел (1830—1883) пошёл по стопам отца и тоже стал психиатром, доктором медицины и одним из основателей Петербургского общества психиатров<.

Примечания

Литература